
Molekulska formula -{C6H4N2O5}- se može odnositi na:

 2,3-Dinitrofenol
 2,4-Dinitrofenol